Lachen  – miasto i gmina (niem. Einwohnergemeinde) w Szwajcarii, w kantonie Schwyz, stolica okręgu March. Liczy 9 137 mieszkańców (31 grudnia 2020).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szwajcarski Urząd Statystyczny

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Schwyz